Монесма-и-Кахигар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 62.6 км². Население — 106 человек (на 2010 год). Расстояние — 121 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски